Die 1. Amateurliga Südbaden 1955/56 war die 6. Saison der 1. Amateurliga im Fußball in Südbaden – dem Vorläufer der heutigen Verbandsliga Südbaden. Südbadischer Amateurmeister wurde der FC Villingen, der sich aber in der Aufstiegsrunde zur II. Division nicht gegen die anderen vier süddeutschen Amateurligen-Meister durchsetzen konnte und nur den 5. Platz unter den fünf teilnehmenden Mannschaften dieser Gruppe erreichte. Der SV Weil und der VfR Stockach mussten in die 2. Amateurliga absteigen. Aufsteiger für die folgende Saison waren der Südstern Singen und der VFB Gaggenau.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1955
Fußballsaison 1955/56